Татьяна Андреевна Шпаковская (род. , , Свердловская область, РСФСР, СССР) — украинский филолог, журналист, искусствовед.

Биография 
Татьяна Андреевна родилась 20 октября 1945 года в городе Кировграде Свердловской области.

Окончила Днепропетровский государственный университет (в 1964—1969 годах — студентка, в 1969—1972 годах — аспирантка). С 1972 по 2005 годы работала в должности заведующей литературной частью: в Днепропетровском украинском музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко, в Днепропетровском государственном русском драматическом театре им. М. Горького, в Днепропетровском Театре Юного Зрителя, в Днепропетровском государственном театре оперы и балета. С 1981 по 1995 годы — зав. лит., с 1995 по 2005 годы — заместитель директора по литературно-драматургической работе. С 2005 по 2008 годы — заведующая отделом пропаганды в Днепропетровской областной филармонии.

В связи с переходом в апреле 2008 года на работу в Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры акценты деятельности Т. А. Шпаковской смещаются из театральной сферы в сторону изучения истории и современности науки и высшего специального образования Днепропетровска — Днепра. Выполняя обязанности помощника ректора по связям с общественностью и совмещая эту работу с деятельностью редактора многотиражной газеты академии «Молодий будівельник», Т. А. Шпаковская продолжает заниматься широкой разноплановой творческой работой. Теперь наряду с искусствоведческими исследованиями она большую часть своей творческой энергии переключила на освещение проблем и задач высшего специального образования и науки Днепропетровска — Днепра.

Творческая деятельность Т. А. Шпаковской длится 49 лет и условно её можно разделить на два больших периода: первый — искусствоведение, второй — история и современность науки Днепропетровска — Днепра. Содержанием этих двух периодов определяется и жанровое своеобразие работ автора. С одной стороны — журналистка во многих СМИ Украины, с другой — написание, редактирование, выпуск книг разной тематической направленности.

Увидеть, понять, что происходит на территории сценического или научного пространства, затем сравнить творческую территорию с территорией реальной жизни и увлечь этим сопоставлением читателя — один из главных принципов в работах Т. А. Шпаковской.

Ещё одним основополагающим принципом автора является не пересказ фабулы произведения или судьбы творческой личности: артиста, художника, режиссёра, дирижёра, ученого, исследователя, а стремление раскрыть яркую индивидуальность героя, выявляя только ему присущие черты характера. Воплощая эти два основных принципа художественного анализа, Т. А. Шпаковская использует в своих работах самые широкие горизонты тематического и жанрового разнообразия.

Первый период её деятельности включает работу в театральной сфере. В течение 36 лет Т. А. Шпаковская, опубликовала более 2000 разнотематических материалов в республиканских, областных, городских печатных СМИ (Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Львов, Одесса, Чернигов, Николаев и др.). За это время её публикации постоянно размещались и сегодня размещаются во всех печатных СМИ Днепропетровского региона — «Днепр вечерний», «Наше місто», «Вісті Придніпров’я», «Зоря» и другие. Много лет Т. А. Шпаковская принимает участие и была одной из соведущих в многочисленных радио и телевизионных передачах, как областного, так и Киевского государственного радио и телевидения. Активно сотрудничала с журналами «Український театр», «Музика», «Кіно-театр», газетой «Культура і життя» и другими. Уже почти два десятилетия продолжается её содружество с «Энциклопедией современной Украины». Подготовлены и продолжают публиковаться статьи об отдельных выдающихся представителях науки и искусства (очередной том в алфавитном порядке).

Журналистский багаж Т. А. Шпаковской включает интервью, обзорные статьи, сообщения, очерки, творческие портреты, рецензии на театральные спектакли, презентации книг писателей, артистов, художников, режиссёров. Характерным творческим своеобразием всех её материалов является умение в небольшом по объёму газетном или журнальном тексте увлечь читателя событиями биографии той или иной личности. Её очерки о жизни и творчестве народных артистов Украины: Н. Суржиной, Н. Полуденного, Ж. Мельникова, М. Чернявского (Днепр); Н. Кудри, Г. Кононенко (Киев); заслуженных артистов Украины А. Горбенко, Ю. Критенко, Э. Верещагиной (Киев); народного художника СССР А. Арефьева; заслуженных художников Украины Н. Анищенко, И. Константиновой и многих других отличаются глубоким проникновением в материал, а также оригинальным, заинтересованным взглядом автора на жизнь каждой творческой личности. Жанр портретной зарисовки получил у Т. А. Шпаковской свое интересное и многообразное развитие, обогатился точными наблюдениями, неординарными выводами. В каждом очерке-рассказе жизнь героя повествования отражалась автором как бы сквозь призму добра, красоты, человечности и душевности. Более двухсот разных судеб, разных людей искусства и науки получили свое оригинальное отражение в портретах, созданных Т. А. Шпаковской.

С 2008 года начинается второй период деятельности Т. А. Шпаковской и связан он с работой в Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры, где новое звучание приобретают её публикации в различных СМИ, в том числе и в многотиражной газете «Молодий будівельник». Газета под её руководством в корне изменилась как по форме, так и по содержанию. Полностью обновился её макет, обогатилась жанровая палитра (творческий портрет ученого, рубрики: Ученый совет работает, Наши достижения в студенческой науке, Строитель — профессия вечная и современная, Конкурсы, смотры, олимпиады и др.). Газета «Молодий будівельник» приобрела признание не только среди студентов и преподавателей академии, а и среди широкого круга научной общественности вузов региона. Сегодня газета печатается как в электронном, так и в бумажном вариантах.

Опыт, приобретенный за годы журналистской работы, Т. А. Шпаковская использует при написании книг. С 1997 по 2021 годы из-под её пера вышло 16 книг (см. раздел ниже). Они посвящены многолетнему творчеству целых коллективов, таких как театры Днепропетровска и области, Днепропетровской филармонии, Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры, а также отдельным выдающимся личностям искусства, культуры и науки Украины.

Во многих книгах автор также включает свои статьи из журналов и газет с указанием на предыдущие издания в СМИ. Автор в основной части книги не повторяет предыдущих текстов, а размещает их в приложениях, тем самым раскрывает её творческую лабораторию. Книги Т. А. Шпаковской используют актёры и режиссёры для написания сценариев концертов, творческих вечеров и юбилеев.

Особое внимание читателей и прессы привлекло уникальное, единственное в Украине издание «Театры Днепропетровщины: энциклопедия» под общ. ред. Т. А. Шпаковской. Общую концепцию исследования, избранную Шпаковской — зарождение, становление, развитие театрального искусства Сичеславского края. (15 театров Днепропетровска, Каменского, Днепродзержинска, Кривого Рога), поддержали все авторы этой энциклопедии (А. Гронская, В. Макогонова, А. Тулянцев, Е. Шпаковская). Деятельность театров представлена в широком историческом контексте, со всеми этапами развития каждого творческого коллектива. Исследование охватывает большой промежуток времени — 100 лет. Авторы, работая в Государственных архивах Киева, Днепропетровска., а также Москвы и Санкт-Петербурга и имея доступ к редким архивным документам, сумели воссоздать полную картину театрального процесса на протяжении 100 лет, в том числе закрытие и реорганизацию некоторых творческих коллективов (Днепропетровский рабочий оперный театр — 1931—1941, Днепропетровский театр юного зрителя им. А. С. Пушкина — 1927—1941, Днепропетровский театр юного зрителя им. Ленинского комсомола — 1969—1997, Днепродзержинский театр русской драмы им. Т. Г. Шевченко — 1935—1940 и др.). На это издание в газете «Днепр вечерний» была напечатана рецензия И. Полынь под названием «Энциклопедия чарующих мгновений» (18.02.2004). Год от года количество откликов на работу Т. А. Шпаковской в разных СМИ растет.

В год 60-летия журналистики Украины (2018) Т. А. Шпаковская выпустила оригинальную по содержанию и форме книгу «Архитекторы человеческих душ. Созидатели пространства» (по страницам газет «Днепр вечерний» 1975—2018 и «Молодий будівельник» 2008—2018). — Днепр : ПГАСА, 2018. — 456 с. В этом издании под одной обложкой собраны разноплановые публикации автора за 45 лет, которые были напечатаны в газете «Днепр вечерний» и за 10 лет те, что размещены в многотиражной газете Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры «Молодий будівельник».

Многогранная работа Т. А. Шпаковской успешно продолжается и сегодня. Часть её творческого наследия передана в Государственный архив Днепропетровской области, где учрежден её фонд. Он ежегодно пополняется новыми работами.

В рамках двух направлений своей работы Т. А. Шпаковская успешно осуществляла и сегодня продолжает вести широкую и разнотематическую пропаганду деятельности как художественных, так и научных достижений Днепровского региона. Она на протяжении многих лет была ведущей большого количества концертных программ, творческих встреч, юбилеев и зрительских конференций на сценах Днепропетровских театров. Пропаганду научных достижений сегодня Татьяна Андреевна ведет, участвуя в научных конференциях (Стародубовские чтения), поэтических заседаниях клуба «Джерело» (библиотека ПГАСА), ТV и радиопередачах, областного радио и телевидения.

Одной из тем последних лет является краеведение. Эту работу Шпаковская ведёт под руководством профессора Владимира Ивановича Большакова, известного коллекционера, многолетнего собирателя почтовых открыток XIX—XX веков. В результате их совместной работы были подготовлены и вышли в свет в соавторстве Большакова и Шпаковской в издательстве ПГАСА уникальные издания — комплекты открыток «Архитектурные страницы прошлого (XIX век)»: «Краєвиди України», «Привет из Екатеринослава», «Екатеринослав сквозь века», «В память о Екатеринославской выставке 1910 г.», альбом почтовых открыток 1895—1917.

Все книги, написанные Т. А. Шпаковской, находятся в фондах Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, Национальной парламентской библиотеки Украины, Государственного научного учреждения «Книжная палата Украины имени Ивана Фёдорова», Национального союза театральных деятелей Украины (Киев), в областных научных библиотеках Харькова, Одессы, Днепра и Днепропетровской области, а также в фондах библиотек стран СНГ.

Труды 
Автор книг

 Шпаковская Т. А. Днепропетровский русский драматический театр имени М. Горького. 70 лет в пути / Татьяна Шпаковская. — Днепропетровск : Пороги, 1997. — 58 с.
 Шпаковская Т. А. Театральная летопись длиною в четверть века: очерки, статьи, творческие портреты, интервью, информация / Т. А. Шпаковская. — Днепропетровск : Пороги, 1999. — 318 с. : ил. — К 25-летию со дня основания Днепропетровского государственного театра оперы и балета. — ISBN 966-525-189-9.
 Шпаковська Т. А. Дніпропетровський український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка: нариси, спогади, враження / Т. А. Шпаковська. — Дніпропетровськ : Дніпропетр. кн. друкарня, 2001. — 387 с. : іл. — Заг. обкл. : Перший Державний. — ISBN 966-7265-92-7 
 Шпаковская Т. А. Пленительная игра в жизнь / Татьяна Андреевна Шпаковская. — Днепропетровск : [б. и.], 2002. — 164 с.: ил. — К 75-летию со дня основания Днепропетровского русского драматического театра имени М. Горького 
 Шпаковская Т. А. Судьба и мечта — сцена: размышления о жизни и творчестве народной артистки Украины Людмилы Вершининой / Татьяна Шпаковская. — Днепропетровск : Монолит, 2003. — 126 с. : ил.
 Театри Дніпропетровщини. Енциклопедія / під заг. ред. Т. Шпаковської; Г. Гронська, В. Макогонова, А. Тулянцев, К. Шпаковська, Т. Шпаковська. — Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2003. — 720 с. : іл. — ISBN 966-7691-50-0.
 Шпаковська Т. А. Сценографія. 90 років з дня народження заслуженого художника України М. Ф. Аніщенка / Т. А. Шпаковська. — Дніпропетровськ : Моноліт, 2005. — 48 с. : іл.
 Шпаковська Т. А. Дніпропетровська філармонія: нариси з елементами фантазії, польоту в минуле і майбутнє / Т. А. Шпаковська. — Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2006. — 184 с. : іл. — ISBN 966-401-022-7 
 Шпаковська Т. А. Академічний симфонічний оркестр Дніпропетровської філармонії. 70 років з дня заснування / Т. А. Шпаковська. — Дніпропетровськ : Свідлер, 2008. — 50 с. : іл.
 Шпаковская Т. А. Нина. Любовь и судьба — музыка / Т. А. Шпаковская. — Днепропетровск : Свидлер, 2011. — 180 с. : ил. — ISBN 966-401-022-7.
 Шпаковская Т. А. Нина. Любовь и судьба — музыка / Т. А. Шпаковская. — 2-е изд., испр. и доп. — Днепропетровск : Свидлер, 2019. — 180 с. : ил. — ISBN 966-793-536-1.
 Шпаковська Т. А. Подорож крізь століття (1930—2015): збірник нарисів історії кафедр академії / гол. ред. В. І. Большаков, літ. ред. Т. А. Шпаковська. — Дніпропетровськ : ПДАБА, 2015. — 412 с. : іл. — ISBN 978-966-323-128-0 
 Шпаковская Т. А. Профессор В. И. Большаков — неравнодушный человек / Т. А. Шпаковская. — Днепропетровск : Litograf, 2016. — 236 с. — ISBN 978-966-323-155-6 
 Шпаковська Т. А. Придніпровська державна академія будівництва и архітектури / Т. А. Шпаковська. — Київ : Логос Україна, 2017. — 268 с. : іл. - До 100-річчя з часу зародження вищої будівельної освіти на теренах Дніпропетровщини. — ISBN 978-966-1581-31-8
 Шпаковська Т. А. Дніпровський академічний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка / Т. А. Шпаковська. — Київ : Логос Україна, 2018. — 248 с. : іл. — До 100-річчя з дня заснування театру. — ISBN 978-966-1581-36-3.
 Шпаковская Т. А. Архитекторы человеческих душ / Т. А. Шпаковская // Архитекторы человеческих душ. Созидатели пространства / Т. А. Шпаковская — Днепр: ПГАСА, 2018. — С. 1-330. 
 Шпаковская Т. А. Созидатели пространства / Т. А. Шпаковская // Архитекторы человеческих душ. Созидатели пространства / Т. А. Шпаковская — Днепр: ПГАСА, 2018. — С. 331—452. 
 Володимир Іванович Большаков: бібліографія вчених / В. І. Большаков; уклад. Т. А. Шпаковська; ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». — 2-ге вид., доп. — Дніпро : ПДАБА, 2018. — 416 с. — ISBN 978-966-323-179-2 
 Професор Володимир Іванович Большаков : збірник нарисів про діяльність д. т. н., проф. В. І. Большакова / літ. ред. Т. А. Шпаковська. — Дніпро : ПДАБА, 2018. — 38 с.
Редактор книг

 ДБІ — ДІБІ — ПДАБА — роки, події, особистості: нариси-мемуари / гол. ред. М. В. Савицький, відп. ред. Т. А. Шпаковська. — Дніпро : ПДАБА, 2020. — 447 c.

Статьи в литературно-художественных сборниках

 И кому все это нужно? (диалог-размышление скептика и оптимиста вместо рецензии) / Т. А. Шпаковская // Без меж і відстаней. Краса. Наснага. Творчість: літературні твори студентів і аспірантів ПДАБА / ПДАБА, Студія «Ліра», клуб «Джерело»; головний редактор В. І. Большаков; ред. кол. А. П. Приходько, С. І. Данченко, Г. І. Львов, Т. А. Шпаковская. — Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. — С. 15-16.

 Татьяна Шпаковская [о ней] // Пятнадцатый этаж: литературные произведения сотрудников ПГАСА / М. А. Бородин [и др.]; гл. ред. В. И. Большаков; ред. кол. Н. А. Дорофеева, С. И. Данченко, А. П. Приходько; составитель Т. А. Шпаковская; ПГАСА. — Днепропетровск : ПГАСА, 2010. — С. 182—183.

 Эссе о судьбе // Пятнадцатый этаж: литературные произведения сотрудников ПГАСА / М. А. Бородин [и др.]; гл. ред. В. И. Большаков; ред. кол. Н. А. Дорофеева, С. И. Данченко, А. П. Приходько; составитель Т. А. Шпаковская; ПГАСА. — Днепропетровск : ПГАСА, 2010. — С. 194—196.

 Воспитание добром и красотой : [о Владимире Ивановиче Большакове, д. т. н., проф., ректор ПГАСА] / Т. А. Шпаковская // Пятнадцатый этаж: литературные произведения сотрудников ПГАСА / М. А. Бородин [и др.]; гл. ред. В. И. Большаков; ред. кол. Н. А. Дорофеева, С. И. Данченко, А. П. Приходько; составитель Т. А. Шпаковская; ПГАСА. — Днепропетровск : ПГАСА, 2010. — С. 184—188.

 Бескомпромиссный и целеустремленный: [о Владиславе Валентиновиче Данишевском, д. т. н., проф. ПГАСА] / Т. А. Шпаковская // Пятнадцатый этаж: литературные произведения сотрудников ПГАСА / М. А. Бородин [и др.]; гл. ред. В. И. Большаков; ред. кол. Н. А. Дорофеева, С. И. Данченко, А. П. Приходько; составитель Т. А. Шпаковская; ПГАСА. — Днепропетровск : ПГАСА, 2010. — С. 189—191.

 Юбиляру на память : [о Нине Михайловне Ершовой, д. т. н., проф., зав. кафедрой прикладной математики ПГАСА] / Т. А. Шпаковская // Пятнадцатый этаж: литературные произведения сотрудников ПГАСА / М. А. Бородин [и др.]; гл. ред. В. И. Большаков; ред. кол. Н. А. Дорофеева, С. И. Данченко, А. П. Приходько; составитель Т. А. Шпаковская; ПГАСА. — Днепропетровск : ПГАСА, 2010. — С. 191—194.

 Академія — життя та доля [про Анатолія Петровича Приходька, проректора ПДАБА] / Т. А. Шпаковская // Галактики ПГАСА : литературные произведения сотрудников ПГАСА / ред. кол.: В. И. Большаков, А. П. Приходько, Т. А. Шпаковская, Н. А. Дорофеева, Е. В. Круть. — Днепропетровск : ПГАСА, 2013. — С. 45-48.

 Наука, розы и семейные традиции в её жизни [о Татьяне Сергеевне Кравчуновской, проф. ПГАСА] / Т. А. Шпаковская // Галактики ПГАСА : литературные произведения сотрудников ПГАСА / ред. кол.: В. И. Большаков, А. П. Приходько, Т. А. Шпаковская, Н. А. Дорофеева, Е. В. Круть. — Днепропетровск : ПГАСА, 2013. — С. 48-51.

 Маленькие женские истории : Мама. Бабушка. Что такое санавиация? [о Евгении Алексеевне и Елены Ефимовны Логиновых (члены семьи Т. А. Шпаковской] / Т. А. Шпаковская // Галактики ПГАСА : литературные произведения сотрудников ПГАСА / ред. кол.: В. И. Большаков, А. П. Приходько, Т. А. Шпаковская, Н. А. Дорофеева, Е. В. Круть. — Днепропетровск : ПГАСА, 2013. — С. 51-57.

 Капитан семейного корабля [о Татьяне Федоровне Стародубовой — матери В. И. Большакова] / Т. А. Шпаковская // Галактики ПГАСА : литературные произведения сотрудников ПГАСА / ред. кол.: В. И. Большаков, А. П. Приходько, Т. А. Шпаковская, Н. А. Дорофеева, Е. В. Круть. — Днепропетровск : ПГАСА, 2013. — С. 58-62.

 У музыки в плену : [о Борисе Игнатьевиче Афанасьеве, главном дирижёре Днепропетровского государственного театра оперы и балета] / Т. А. Шпаковская // Люди і долі / упоряд. В. В. Слобода. — Дніпропетровськ : Ліра-К, 2008. — С. 121—123.

 Любовь его, музыка: [о Николае Алексеевиче Шпаке, дирижёре Днепропетровского государственного театра оперы и балета] / Т. А. Шпаковская // Люди і долі / упоряд. В. В. Слобода. — Дніпропетровськ : Ліра-К, 2008. — С. 124—126.

 Мастер : [об Анатолии Васильевиче Арефьеве, народном художнике СССР, лауреате Национальной премии имени Т. Г. Шевченко, главном художнике Днепропетровского государственного театра оперы и балета] / Т. А. Шпаковская // Люди і долі / упоряд. В. В. Слобода. — Дніпропетровськ : Ліра-К, 2008. — С. 132—134.

 Дирижером надо родиться : [о Петре Семеновиче Вариводе, заслуженном деятеле искусств Украины, лауреате Национальной премии имени Т. Г. Шевченко, одном из основателей Днепропетровского государственного театра оперы и балета] / Т. А. Шпаковская // Люди і долі / упоряд. В. В. Слобода. — Дніпропетровськ : Ліра-К, 2008. — С. 135—137.

 «О хор, ты — жизнь!» : [о хоре Днепропетровского государственного театра оперы и балета] / Т. А. Шпаковская // Люди і долі / упоряд. В. В. Слобода. — Дніпропетровськ : Ліра-К, 2008. — С. 140—141.

 Вся она — полет и вдохновение : [о Людмиле Владимировне Воскресенской, заслуженной артистке России, главном балетмейстере Днепропетровского государственного театра оперы и балета] / Т. А. Шпаковская // Люди і долі / упоряд. В. В. Слобода. — Дніпропетровськ : Ліра-К, 2008. — С. 142—146.

 Дві зірки у неперевершеному сузір’ї : [про Зінаїду Хрукалову і Андрія Білгородського, народних артистів України] / Т. А. Шпаковська // Люди і долі / упоряд. В. В. Слобода. — Дніпропетровськ : Ліра-К, 2008. — С. 176—179.

 Мужній і добрий талант : [про Марата Олександровича Стороженка, актора-прем'єра Дніпропетровського українського театру імені Т. Г. Шевченка] / Т. А. Шпаковська // Люди і долі / упоряд. В. В. Слобода. — Дніпропетровськ : Ліра-К, 2008. — С.183-185.

 Актор милістю Божою: [про Володимира Павловича Шевченка, актора Дніпропетровського українського театру імені Т. Г. Шевченка] / Т. А. Шпаковська // Люди і долі / упоряд. В. В. Слобода. — Дніпропетровськ : Ліра-К, 2008. — С 186—187.

 Всегда в театре — всегда в строю : [об Андрее Павловиче Рудакове, заслуженном артисте РСФСР, народном артисте Украины, директоре Днепропетровского русского драматического театра имени М. Горького] / Т. А. Шпаковская // Люди і долі / упоряд. В. В. Слобода. — Дніпропетровськ : Ліра-К, 2008. — С.193-194.

 Искать, анализировать, придумывать и воплощать : [о Викторе Ивановиче Баенко, народном артисте Украины, актёре, режиссёре Днепропетровского украинского театра имени Т. Г. Шевченко] / Т. А. Шпаковская // Люди і долі / упоряд. В. В. Слобода. — Дніпропетровськ : Ліра-К, 2008. — С.201-204.

 Людмила прекрасная : [о Людмиле Андреевне Шкуркиной, приме сцены Днепропетровского русского драматического театра имени М. Горького] / Т. А. Шпаковская // Люди і долі / упоряд. В. В. Слобода. — Дніпропетровськ : Ліра-К, 2008. — С. 210—212.

Статьи в сборниках научных трудов

 Шпаковская Т. А. Академик предвидел будущее (о К. Ф. Стародубове) / Т. А. Шпаковская // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. / ГВУЗ ПГАСА; под общей ред. В. И. Большакова. — Вып. 67. — 2014. — С. 12-15.
 Шпаковська Т. А. Наукова школа академіка К. Ф. Стародубова та її сучасне продовження / Т. А. Шпаковська // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / ГВУЗ ПГАСА; под общей ред. В. И. Большакова. — Вып. 80. — 2015. — С. 9-11.
 Шпаковська Т. А. Створюючи, К. Ф. Стародубов наближав майбутнє / Т. А. Шпаковська // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. / ГВУЗ ПГАСА; под общей ред. В. И. Большакова. — Вып. 89. — 2016. — С. 14-17. 
 Шпаковская Т. А. Научная школа доктора технических наук, профессора Владимира Ивановича Большакова / Т. А. Шпаковская // Металознавство та термічна обробка металів. — 2016. — № 2. — С. 13-26.
 Шпаковська, Т. А. Архівна розвідка про дату заснування Дніпропетровської філармонії / Т. А. Шпаковська // Спадщина : зб. статей / Держ. архів Дніпр.області. — Вип. 2. — Дніпро,2019. — С. 161—170.
Статьи в периодических изданиях

 Шпаковська Т. А. Сенс життя — пошук і результат / Т. А. Шпаковська, В. М. Волчук // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. — 2020. — № 5. — С. 131—146. 

Альбомы и комплекты почтовых открыток
 Краєвиди України : [комплект поштових листівок] / ПДАБА ; проект В. I. Большакова; худ. I. С. Соломонов; текст Т. А. Шпаковської. — Передрук, з вид. 1900—1910 рр. — Дніпропетровськ : Дніпротехсервіс, [2008]. — 17 окремих л. в обкл.: кольор. офсет; 14x9 см. — (Краєвиди України; вип. 1). — Підписи до листівок рос.
 Привет из Екатеринослава : [комплект почтовых открыток с видами Екатеринослава] / ПГАСА ; проект В. И. Большакова; Всемирный почтовый союз; текст Т. А. Шпаковской. — Переизд., с изд. 1905—1915 гг. — Днепропетровск : Свидлер, 2009. — 18 отдельных откр. в обл.: цв. офсет; 14x9 см.
 В память о Екатеринославской выставке 1910 г. : [комплект почтовых открыток с павильонами Южно-русской областной выставки в Екатеринославе с 01.07 по 01.10.1910] / ПГАСА ; проект В. И. Большакова; Всемирный почтовый союз; текст Т. А. Шпаковской. — Переизд., с изд. 1910 г. — Днепропетровск : Литограф, 2015. — 28 отдельных откр. в обл.: цв. офсет; 14x9 см.
 Екатеринослав сквозь века : альбом открыток с видами Екатеринослава 1895—1917 / ПГАСА ; проект В. И. Большакова; Всемирный почтовый союз; текст Т. А. Шпаковской. Вступ ст. И .И. Куличенко «Удивительное и прекрасное путешествие из прошлого в наше сегодняшнее». — Переизд., с изд. 1910 г. — Днепропетровск : Свидлер, 2011. — 113 с. — ISBN 978-966-323-080-1.

Награды и звания 
 2003 — Диплом, за написание книг о театрах области — фонд культуры Украины.
 2012 — Медаль и удостоверение Лауреата премии имени А. Ф. Стародубова.
 2015 — Юбилейная медаль и удостоверение «85-лет ПГАСА».
 2016 — Юбилейная медаль и удостоверение «100 лет строительному высшему образованию».
 Медаль и удостоверение «За заслуги перед ПГАСА за существенный личный вклад в развитие образования науки»

Литература 
 Тетяна Андріївна Шпаковська / С. М. Болсуновський // Катеринослав — Дніпропетровськ — 225. Видатні особистості та обличчя міста / С. М. Болсуновський. — Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2001. — С.
 Первая, единственная и неповторимая / // Днепр вечерний. — 2003. — 6 июн. — С.
 Под знаком «Вечерки», в созвездии прессы / // Днепр вечерний. — 1995. — 25 ноябр. — С.
 Газета «Молодий будівельник» // Придніпровська державна академія будівництва та архітектури / ДВНЗ «Придніпр. держ. академія буд-ва та архітектури»; керівник проекту О. В. Ляцька. — Київ : Логос Україна, 2017. — С.
 Шпаковская Татьяна Андреевна // Время. События. Люди / Фонд соц. защиты, поддержки и помощи ученым Украины и членам их семей; ред. В. И. Большаков. — Днепропетровск : Изд-во ПГАСА, 2012. — С. 756.
 Татьяна Шпаковская / Т. Катасонова // Днепропетровский русский драматический театр имени М. Горького. 70 лет в пути / Татьяна Шпаковская. — Дніпропетровськ : Пороги, 1997. — С.
 Шпаковская Татьяна Андреевна // Лауреаты премий имени Кирилла Федоровича Стародубова и Анатолия Федоровича Стародубова : справочник / под общ. ред. Т. А. Шпаковской. — Днипро : ПГАСА, 2017.
 Мастер-класс Татьяны Шпаковской / Андрей Тулянцев // Дніпропетровський український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка: нариси, спогади, враження / Т. А. Шпаковська. — Дніпропетровськ : Дніпропетр. книж. др., 2001. — С. 265—268.

Примечания

Ссылки 
 Молодий будівельник // ПДАБА. Сайт.